Serie A i fotboll 1941/1942 vanns av AS Roma.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1941 i Italien
1942 i Italien
Fotbollssäsongen 1941/1942
1941/1942